Мака дай дай сёги () — настольная игра шахматного типа для двух игроков, средневековый вариант сёги на доске 19 × 19.

Слово мака в этом названии, согласно энциклопедии Байду, это пришедший из санскрита буддийский термин маха, который можно примерно перевести как «великая мудрость».

Игра была создана в XV веке и базировалась на дай дай сёги и ранних дай сёги. Три японских источника эпохи Эдо дают для неё различные в деталях описания ходов фигур. Кроме различия в размере и количестве фигур, этот вариант сёги отличается от большинства вариантов на меньших досках правилом «превращения при захвате». Отсутствует правило сброса фигур. Существует более компактная, современная версия этой игры — хиcигата сёги.

Правила игры

Цель игры 
Цель игры — захватить вражеского короля или императора. Если принц вступил в игру, он тоже должен быть захвачен.

Игровой комплект 
Два игрока, условно называемые «чёрные» и «белые» (яп. сэнтэ и готэ), играют на доске в 19x19 клеток (общее число полей 361). Поля не различаются ни маркировкой, ни цветом.

Каждый игрок имеет набор из 96 фигур 50 типов. В целом, каждый игрок должен запомнить 74 различных правила хода. Фигуры немного различаются по размеру, в зависимости от силы.

В нижеследующем списке фигур в скобках приведены исходные значения их японские названий.

 1 король
 1 крюковой ходок
 1 козерог
 1 ферзь
 2 королевских дракона
 2 лошадиных дракона
 2 ладьи
 2 слона
 2 горизонтальных летуна
 1 лев
 1 львиная собака (комаину)
 1 дьяволица (якша)
 1 борец
 1 алмаз (ваджра)
 1 демон (ракшаса)
 2 яростных быка
 2 летающих дракона

 2 старых крысы
 1 правая колесница
 1 левая колесница
 2 вертикальных ходока
 2 горизонтальных ходока
 1 феникс (китайский феникс)
 1 единорог (кирин)
 2 осла
 2 коня
 1 пьяный слон
 2 слепых тигра
 2 яростных леопарда
 1 лежащий дракон
 2 золотых генерала
 2 серебряных генерала
 2 медных генерала
 2 плиточных генерала

 2 злых волка
 2 железных генерала
 2 каменных генерала
 2 контрстрелки
 2 стрелки
 2 земляных генерала
 2 посредника
 2 слепых медведя
 1 китайский петух
 1 старая обезьяна
 2 яростных кабана
 2 кошачьих меча
 1 свернувшаяся змея
 1 дух невежества (авидья)
 1 дэва (Арьядева)
 19 пешек

Некоторые из этих названий выбраны для соответствия их эквивалентам в западных шахматах, которые не всегда соответствуют оригинальным японским иероглифам. Почти все они встречаются и во многих других вариантах сёги.

На лицевой стороне каждой фигуры имеется чёрный японский иероглиф (или два, если приведены полные названия фигур, а для императора возможно 4) с её названием. На обратной стороне нанесено название превращённой фигуры; обычно эти иероглифы красного цвета, но могут быть тоже чёрными. Все фигуры имеют клиновидную 5-угольную форму, и именно по ней определяется принадлежность данной фигуры (как и в обычных сёги).

Таблица фигур 
Ниже перечислены названия фигур и название их превращения (если они могут быть превращены). Из 50 типов фигур, 21 превращается в золотого генерала, 26 в новые фигуры (хотя некоторые превращаются в начальные фигуры например свободная кошка (превращённый кошачий меч) ходит как слон), а 3 фигуры не превращаются (ферзь, королевский дракон и лошадь).

† Второй иероглиф в японском названии волшебного аиста в большинстве шрифтов отсутствует: он должен быть 而 над 鷦 ().

Расстановка фигур 
На диаграмме ниже показана расстановка фигур для одного игрока. Другой игрок расставляет фигуры, так же, как первый игрок видит свои фигуры.

«Сёги рокусю-но дзусики» приводит для облегчения запоминания начальной расстановки мнемоническую поэму:

立馬略頌
玉醉獅犬奔王歩 提虎騏力摩羯歩
金豹悪羅龍王歩 銀蛇飛龍龍馬歩
銅将盲熊角歩仲 鐵鶏猛牛竪行歩
瓦将嗔猪横飛歩 石猫桂馬横行歩
土将老鼠左車歩 香反驢馬飛車歩
歩兵左右不替者 走馬與利立于端
釣行龍々角竪行 横飛横行右飛車
金夜飛龍牛桂驢 鳳悪盲熊嗔老鼠
虎豹臥龍猿猫反 無明金銀銅鐵将
瓦将石将土将香 南方相違對揚馬
提婆無明與王副 麒麟鳳皇獅子脇
金剛力士犬左右 釣行摩羯龍王内
羅刹夜叉龍王下 臥龍蟠蛇銀将上
古猿淮鶏鐵将上 左右両車飛車内

Игровой процесс 
Игроки делают ходы поочередно. Начинают чёрные (сэнтэ). Ход включает себя перемещение фигуры на доске и (потенциально, при взятии) одновременное её превращение.

Ходы фигур 
Большинство фигур имеют уникальные ходы.

Фигуры ходящие на одну клетку 
Короли, пьяные слоны, слепые тигры, яростные леопарды, лежащие драконы, китайские петухи, старые обезьяны, злые волки, все генералы, яростные кабаны, кошачьи мечи, свернувшиеся змеи, духи невежества, дэвы, посредники и пешки ходят только на соседние поля. Если поле занято фигурой соперника то она снимается с доски («съедается»). Если же она занята своей фигурой то ход в данную клетку невозможен.

Фигуры обладающие ограниченным радиусом хода 
Львиные собаки, дьяволицы, борцы, алмазы, демоны, яростные быки, летающие драконы и старые крысы могут ходить на некоторое ограниченное пространство в определённых направлениях.

Прыгающие фигуры 
Львы, единороги, фениксы, ослы и кони могут прыгать через другие фигуры, неважно вражеские они или свои.

Дальнобойные фигуры 
Ферзи, королевские драконы, лошадиные драконы, колесницы, ладьи, слоны, горизонтальные летуны и ходоки а также стрелки могут двигаться и бить по всей линии, ограниченные лишь границей доски и другими фигурами.

Крюковые ходоки 
Крюковой ходок и козерог могут ходить по определённой линии на любое количество клеток, а после на любое возможное количество клеток по линии, перпендикулярной начальной. Ход в перпендикулярном направлении для них необязателен.

Превращение 
Фигуры могут быть превращены когда они захватывают непревращённую вражескую фигуру; хотя, если фигура захватывает превращенную фигуру, он должна быть превращена если ещё не превращена. Превращение делается переворотом фигуры после хода, открывая символы превращенной фигуры. В игре нет зон превращения; точки на доске представлены только как вспомогательные элементы расстановки фигур.

Превращение фигуры меняет возможности её хода.

Уже превращённые фигуры не могут быть превращены обратно, исключая следующее:

Любая фигура, превращённая или нет, которая захватывает дэва или учебного короля (превращенного дэва) превращается в учебного короля. Это происходит заменой её на захваченную фигуру.
Аналогично, любая фигура, захватившая духа невежества или буддийского духа (превращённого духа невежества), превращается в буддийского духа. Исключение для этих правил — это королевские или потенциально королевские фигуры (императоры, короли, принцы и пьяные слоны), которые превращаются в свои нормальные версии превращения, или же остаются самими собой, если они уже превращены.

Иначе, фигуры не превращаются дважды так как имеют только две стороны.

Фигуры на 4, 5 и 6 рядах, так же как и внешние фигуры на 1 и 2 рядах, превращаются в золотых генералов. Двенадцать фигур в 1 и 2 рядах, так же как и посредник, превращаются в «свободные» фигуры, которые ходят в тех же направлениях что и непревращённые, но уже на любое количество полей (становятся дальнойными). Остальные фигуры при превращении получают новые возможности ходов.

Различная информация 
Пешки, стрелки, каменные генералы, железные генералы и кони могут двигаться только вперёд. Если они достигают последнего ряда (или предпоследнего в случае коня), то остаются там без возможности движения, пока не будет захвачены.

Фигуры двигаются либо ортогонально (вперёд, назад, влево и вправо), либо диагонально. Львы, кони и яростные порождения — исключения.

Описание ходов фигур 
В описании используются следующие цвета и обозначения:  синий для фигур ходящих на одну клетку,  жёлтый для прыгунов,  зелёный для фигур с множественными захватами и  розовый для дальнобойных фигур.

Имена фигур на белом фоне означают что фигура имеется в начальной позиции; На синем фоне — превращённые фигуры.

<center>
{| border="1" width="100%" class="wikitable"
|-
| style="background:#f0d0d0;" colspan="2" align=center | Фигуры которые получают совершенно новые ходы при превращении
|-
| style="background:#d0d0f0;" colspan="2" | Император 自在天王 дзидзай тэнно:
|- valign="top"
| colspan="2" |
 Император может прыгнуть на любую незащищённую клетку на доске.
 Он может прыгнуть на клетку под боем если принц в игре(не рекомендуется).
 Он не может захватить защищённую фигуру даже если этот ход приводил бы к выигрышу партии.
 Если принц не в игре и оба игрока имеют императора, император не может двигаться на поле незащищённое дружественными фигурами. Император должен быть защищён от другого императора всё время.
|-
| style="background:#e0e0e0;" width="50%" | Король (претендент) 玉将 гёкусё:
| style="background:#e0e0e0;" width="50%" | Король (правящий) 王将 о: сё:
|- valign="top"
|
 Король ходит на любое поле вокруг себя.
 Король превращается в императора (показан выше).
|
 Король ходит на любое поле вокруг себя.
 Король превращается в Императора (показан выше).
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Учебный король 教王 кё: о:
| style="background:#d0d0f0;" | Буддийский дух 法性 хо: сэй
|-
|Учебный король имеет два различных хода 
 Учебный король может двигаться как львиная собака, либо как ферзь, хотя в западных описаниях традиционный ход ферзя был назван новейшей инновацией.
 Он может двигаться как ферзь, в любую сторону на любое количество клеток, ортогонально или диагонально.
 Он может захватить три фигуры за один ход в любом из направлений.
|
 Буддийский дух может двигаться как лев и как ферзь.
 Он может двигаться как ферзь, в любую из восьми сторон на любое количество клеток.
 Он может захватить две фигуры за один ход в любом из направлений.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Дэва 提婆 дайба
| style="background:#e0e0e0;" | Дух невежества 無明 мумё:
|-
|
 Дэва ходит на одну клетку влево,
 или по диагонали вперёд,
 или по диагонали вправо назад.
 Дэва превращается в учебного короля (показан выше).
|
 Дух невежества ходит на одну клетку вправо.
 или по диагонали вперёд.
 или по диагонали влево.
 Дух невежества превращается в буддийского духа (показан выше).
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободное золото 奔金 honkin
| style="background:#d0d0f0;" | Свободное серебро 奔銀 hongin
|-
|
 Свободное золото может двигаться на любое количество клеток ортогонально; или
 Любое количество свободных клеток по диагонали вперёд.
 Оно не может двигаться по диагонали назад.
|
 Свободное серебро ходит на любое количество клеток по любой диагоналями; или
 На любое количество клеток прямо вперёд.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Золотой генерал 金将 кинсё:
| style="background:#e0e0e0;" | Серебряный генерал 銀将 гинсё:
|-
|
 Золотой генерал может двигаться на любое соседнее поле кроме как по диагонали назад.
 Превращается в свободное золото (показано выше).
|
 Серебряный генерал ходит на одно поле по любой диагонали или прямо вперёд.
 Превращается в свободное серебро (показано выше).
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободная медь 奔銅 хондо:
| style="background:#d0d0f0;" | Свободное железо 奔鉄 хонтэцу
|-
|
 Свободная медь ходит на любое количество свободных клеток прямо вперёд и назад; или
 Любое количество свободных клеток по диагонали вперёд.
|
 Свободное железо ходит на любое количество свободных клеток вперёд, ортогонально или диагонально.
 Свободное железо на последнем ряду ходить не может.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Медный генерал 銅将 до: сё:
| style="background:#e0e0e0;" | Железный генерал 鉄将 тэссё:
|-
|
 Медный генерал может двигаться на одно поле прямо вперёд/назад, или по диагонали вперёд.
 Превращается в свободную медь (показана выше).
|
 Железный генерал ходит на одну клетку вперёд — прямо, или по диагонали.
 Превращается в свободное железо (показано выше).
 Железный генерал на последнем ряду ходить не может.
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободная плитка 奔瓦 хонга
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный камень 奔石 хонсэки
|-
|
 Свободная плитка может двигаться на любое количество свободных клеток ортогонально назад или диагонально вперёд.
|
 Свободный камень движется на любое количество клеток диагонально вперёд.
 Поскольку он не может двигаться ортогонально или назад, свободный камень может достигнуть только примерно половины из клеток доски.
 Свободный камень на последнем ряду ходить не может.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Плиточный генерал 瓦将 гасё:
| style="background:#e0e0e0;" | Каменный генерал 石将 сэкисё:
|-
|
 Плиточный генерал ходит на одну клетку по диагонали вперёд или прямо назад.
 Плиточный генерал превращается в свободную плитку (показана наверху).
|
 Каменный генерал ходит только на одно поле по диагонали вперёд.
 Поскольку он не может ходить ортогонально или назад, каменный генерал может достигнуть только примерно половины из клеток доски.
 Каменный генерал превращается в свободный камень (показан наверху).
 Каменный генерал на последнем ряду будет неактивен.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Земляной генерал 土将 досё: / Посредник 仲人 тю: нин
| style="background:#d0d0f0;" | Свободная земля 奔土 хондо / Свободный ходок 奔人 хоннин
|-
|
 Земляной генерал и посредник могут двигаться на одну клетку вперёд или назад.
 Эти фигуры и их превращения имеют одинаковые ходы; и могут иметь одинаковые имена. Единственная разница между ними в их начальном местоположении.
|
 Свободная земля и Свободный ходок ходят на любое количество свободных клеток вперёд или назад.
 Эти фигуры и их превращения имеют одинаковые ходы, и могут иметь одинаковые имена. Единственная разница между ними в их названии.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Пьяный слон 酔象 суйдзо:
| style="background:#d0d0f0;" | Принц 王子 о: дзи
|-
|
 Пьяный слон ходит на любое соседнее поле кроме поля позади себя.
 Превращается в принца (справа).
|
 Принц может двигаться на любое поле вокруг себя.
 Если у соперника есть принц, то и король (или император), и принц — оба должны быть захвачены для победы.
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный тигр 奔虎 хонко
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный леопард 奔豹 хонпё:
|-
|
 Свободный тигр может двигаться на любое количество свободных клеток в любом направлении, кроме линии впереди себя.
|
 Свободный леопард может двигаться на любое количество свободных клеток по всем диагоналям; или
 На любое количество свободных клеток вперёд и назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Слепой тигр 盲虎 мо: ко
| style="background:#e0e0e0;" | Яростный леопард 猛豹 мо: хё:
|-
|
 Слепой тигр ходит на любое соседнее поле кроме как прямо вперёд.
 Превращается в свободного тигра (показан наверху).
|
 Яростный леопард ходит на любую клетку по диагонали; или
 Он может двигаться вперёд и назад.
 Яростный леопард превращается в свободного леопарда (показан наверху).
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободная змея 奔蛇 хондзя
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный дракон 奔龍 хонрю:
|-
|
 Свободная змея ходит на любое количество свободных клеток прямо вперёд и назад; или по диагонали назад.
|Несколько различных движений предписываются свободному дракону: две из самых важных возможностей показаны ниже 
Англоязычные источники, Сёги дзусики, Сё сёги дзусики
 Свободный дракон может двигаться на любое количество свободных клеток вперёд: диагонально или ортогонально.
 Он также может идти на одно поле в любом направлении назад.

Сёги рокусю-но дзусики
 Свободный дракон может двигаться на любое количество свободных клеток вперёд(ортогонально) или влево/вправо.
 Он также может двигаться в любом направлении назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Свернувшаяся змея 蟠蛇 бандзя
| style="background:#e0e0e0;" | Лежащий дракон 臥龍 гарю:
|-
|
 Свернувшаяся змея может двигаться на одну клетку прямо вперёд и назад; или диагонально назад.
 Превращается в свободную змею (показан наверху).
|
 Лежащий дракон может двигаться на одну клетку по всем ортогональным направлениям или по диагонали назад(WbF)
 Лежащий дракон превращается в свободного дракона (показан наверху).
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Горная ведьма 山母 самбо
| style="background:#d0d0f0;" | Волшебный аист 仙鶴 сэнкаку
|- valign="top"
|
 Горная ведьма ходит на любое количество свободных клеток по диагоналям, или по линии назад, или
 На одну клетку вперёд.
Горная ведьма — это превращённая старая обезьяна (показана ниже).
|
 Волшебный аист ходит на любое количество свободных клеток по диагоналями, или по линии вперёд, или
 На одну клетку назад.
Волшебный аист — это превращённый китайский петух (показан ниже).
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Старая обезьяна 古猿 коэн
| style="background:#e0e0e0;" | Китайский петух 淮鶏 вайкэй
|-
|
 Старая обезьяна ходит на одну клетку по диагонали или на одну клетку ортогонально назад.
 Превращается в горную ведьму (показана выше).
|
 Китайский петух ходит на одну клетку влево/вправо/назад или по диагонали вперёд.
 Китайский петух превращается в волшебного аиста (показан выше).
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Кошачий меч 猫刄 мё: дзин
| style="background:#d0d0f0;" | Свободная кошка 奔猫 хонмё:
|-
|
 Кошачий меч ходит на одну клетку по диагонали.
 Поскольку он не может ходить ортогонально, кошачий меч может достигнуть только половины из клеток доски.
 Кошачий меч превращается в свободную кошку (показана справа).
|
 Свободная кошка ходит на любое количество полей по диагонали.
 Поскольку она не может двигаться ортогонально, свободная кошка может достигнуть только примерно половины из клеток доски.
 Свободная кошка и слон ходят одинаково, и различаются лишь названиями и возможностью переворота у слона.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Лев 獅子 сиси| style="background:#d0d0f0;" | Яростное порождение 奮迅 фунсин|-
|
 Лев ходит на одно поле в любом направлении, или дважды за один ход.
 Он может захватить фигуру на каждом таком ходу.
 Он может вернуться на то поле с которого начал движение, позволяя игроку пропустить ход.
 Он может захватить фигуру на соседнем поле и сразу вернуться на своё поле (игуи) в течение одного хода.
 Он может перепрыгнуть ближайшую клетку и оказаться на второй клетке за ней в любом направлении.
 Он может также перепрыгнуть по углу между ортогональю и диагональю.
 Ограничения для захвата для льва принятые в тю сёги не применяются для мака дай дай сёги.
 Лев превращается в яростное порождение (показано справа).|Два различных движения принадлежащие яростному порождению 
Англоязычные источники, Японская Википедия
 Ход льва: яростное порождение ходит как лев, включая все ходы льва (прыжки и пропуск хода).
 Ход с ограниченной дальностью : Оно может пойти (но не прыгнуть) на 3 клетки во всех направлениях.
 Также, ход яростного порождения в дай дай сёги, в соответствии с источникам эпохи Эдо, можно описать, как «лев + львиная собака», если львиная собака описана как фигура с ограниченной дальностьюСёги дзусики, Сё сёги дзусики Яростное порождение ходит как лев и львиная собака.
 Это делает яростное порождение единственной фигурой с разными ходами в дай дай и мака дай дай сёги; возможно, это ошибка источников.|-
| style="background:#d0d0f0;" | Золотое крыло 金翅 кинси| style="background:#d0d0f0;" | Великий дракон 大龍 дайрю:|-
|
 Золотое крыло ходит на любое количество свободных клеток по вертикали, или
 На 1 или 2 клетки влево/вправо, или
 На 1, 2 или 3 клетки по диагонали.
|
 Великий дракон ходит на любое количество свободных клеток влево/вправо, или
 На одну или две клетки прямо вперёд и назад, или
 На одну, две или три клетки по диагоналям.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Феникс 鳳凰 хо: о:| style="background:#e0e0e0;" | Единорог 麒麟 кирин|- valign="top"
|
 Феникс ходит на одну клетку по ортогонали, или
 Прыгает на вторую клетку по диагонали.
 Превращается в золотое крыло (показано выше).
| 
 Единорог ходит на одну клетку по диагонали, или
 Прыгает на вторую клетку по ортогонали.
 Поскольку он не может ходить ортогонально, единорог может достичь только примерно половины клеток доски.Единорог превращается в Великого дракона (показан выше).|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный волк 奔狼 хонро:| style="background:#d0d0f0;" | Свободный медведь 奔熊 хонъю:|-
|Множество различных ходов предписывается свободному волку; две самых важных возможности показаны ниже 
Англоязычные источники, Сёги дзусики
 Свободный волк ходит на любое количество свободных клеток во всех направлениях исключая ортогонально влево/вправо. Хотя это нарушение описания из Сё сёги дзусики, которое позволяет ходить ему как показано ниже.
 Он может ходить на 5 клеток влево/вправо.Сёги рокусю-но дзусики Свободный волк ходит на любое количество свободных полей влево/вправо/назад; или по диагонали вперёд.
|
 Свободный кабан ходит на любое количество свободных клеток по диагонали или влево/вправо, или
 Он может прыгнуть на две клетки по диагонали вперёд.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Злой волк 悪狼 акуро:| style="background:#e0e0e0;" | Слепой медведь 盲熊 мо: ю:|-
|
 Злой волкходит на одну клетку влево/вправо или прямо вперёд; или по диагонали вперёд.
|
 Слепой медведь ходит на любое количество свободных клеток ортогонально назад, или
 На одну клетку по диагонали.
|-
| style="background:#d0d0f0;" | Свободный кабан 奔猪 хонтю| style="background:#d0d0f0;" | Летучая мышь 蝙蝠 ко: мори (изредка, согласно китайско-японскому словарю, хэмпуку)
|-
|
 Свободный кабан ходит на любое количество свободных клеток по диагонали или влево/вправо.
|
 Летучая мышь ходит на любое количество свободных клеток ортогонально вперёд и диагонально назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Яростный кабан 嗔猪 синтё| style="background:#e0e0e0;" | Старая крыса 老鼠 ро: со|-
|
 Яростный кабан ходит на одну клетку по ортогонали.
|
 Старая крыса может двигаться на одну или две клетки по диагонали вперёд или прямо назад.
|-
| style="background:#f0d0d0;" colspan="2" align=center | Фигуры которые не превращаются
|-
| style="background:#e0e0e0;" colspan="2" | Ферзь 奔王 хон’о:|-
| colspan="2" | 
 Ферзь ходит на любое количество свободных клеток во всех восьми направлениях.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Королевский дракон 龍王 рю: о:| style="background:#e0e0e0;" | Лошадиный дракон 龍馬 рю: мэ или рю: ма|-
|
 Королевский дракон ходит на любое количество свободных клеток по ортогоналям (как ладья), или
 На одну клетку по диагонали.
|
 Лошадиный дракон ходит на любое количество свободных клеток по диагоналям, или
 На одну клетку по ортогоналям.
|-
| style="background:#f0d0d0;" colspan="2" align=center | Фигуры которые превращаются в Золотого генерала
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Стрелка 香車 кё: ся| style="background:#e0e0e0;" | Контрстрелка 反車 хэнся|-
|
 Стрелка ходит на любое количество свободных клеток прямо вперёд.
|
 Контрстрелка ходит на любое количество свободных клеток прямо вперёд и назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" colspan="2" | Львиная собака 狛犬 кома-ину|-
| colspan="2" | Львиной собаке приписывается два различных правила хода 
Японская Википедия
 Львиная собака имеет тройной ход во всех направлениях. Хотя, в отличие от льва, она «замкнута» на одном из этих направлений. Она может прыгать, и не нуждается в обязательном тройном ходе: она может пойти на одну, две или три клетки в любом направлении с возможностью взятия на каждой клетке.
 Как и лев, она может взять соседнюю фигуру и вернуться обратно (игуи).
 Она может прыгнуть на соседнюю клетку и (опционально) продолжить ход на третью клетку в том направлении, потенциально делая двойное взятие.
 Она может прыгнуть на две клетки, приземляясь на третью в том же направлении.
 Это описание делает понятнее правила хода учебного короля (львиная собака + ферзь).Англоязычные источники
 Львиная собака ходит в любом из восьми направлений (до трёх клеток).
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Борец 力士 рикси| style="background:#e0e0e0;" | Алмаз 金剛 конго:|-
|
 Борец может двигаться на три клетки в одном из четырёх диагональных направлений, или
 Он может двигаться на одну клетку ортогонально влево/вправо.
|
 Алмаз ходит на три клетки по четырём ортогональным направлениям; или
 Он может двигаться на одну клетку по диагонали вперёд.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Демон 羅刹 расэцу| style="background:#e0e0e0;" | Дьяволица 夜叉 яся|-
|
 Демон ходит от одной до трёх клеток вперёд; или
 Он может пойти на одну клетку ортогонально влево/вправо или назад.
|
 Дьяволица ходит на одну или две клетки по диагонали, или
 До 5 клеток по ортогонали.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Летающий дракон 飛龍 хирю:| style="background:#e0e0e0;" | Яростный бык 猛牛 мо: гю:|-
|
 Летающий дракон ходит на одну или две клетки по диагонали.
 Из-за отсутствия ортогонального движения, летающий дракон может достигнуть только примерно половины клеток на доске.
|
 Яростный бык ходит на одну или две клетки по ортогонали.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Конь 桂馬 кэйма| style="background:#e0e0e0;" | Осёл 驢馬 роба|-
|
 Конь ходит «буквой Т»: на две клетки прямо вперёд и одну вправо или влево тем же ходом. Имеет только два возможных хода (на краю — один). Может перепрыгивать через любые другие фигуры.
|
 Осёл ходит на одно поле по ортогонали, или
 прыгает на вторую клетку ортогонально вперёд или назад.
 Согласно западным источникам, он не может идти на одно поле вперёд или назад, что делает для осла доступными лишь примерно половину полей доски.|-
| style="background:#e0e0e0;" | Козерог 摩𩹄 макацу| style="background:#e0e0e0;" | Крюковой ходок 鉤行 ко: гё:|-
|
 Движение козерога эквивалентно двум ходам слона: он ходит на любое количество свободных клеток по диагонали, а затем на любое количество свободных клеток в перпендикулярном направлении.
 При этом, делать перпендикулярный ход он не обязан.
 Он может захватить только одну фигуру за ход и не может продолжать движение после захвата.
 Поскольку козерог не может двигаться ортогонально, ему доступно только половина из клеток доски.
|
 Крюковой ходок делает дважды ход ладьи: на любое количество свободных клеток по ортогонали, а затем на любое количество свободных клеток в перпендикулярном направлении.
 При этом делать перпендикулярный ход он не обязан.
 Он может захватить только одну фигуру за ход, и не может продолжать движение после этого..
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Слон 角行 какугё:| style="background:#e0e0e0;" | Ладья 飛車 хися|-
|
 Слон ходит на любое число свободных полей по диагонали.
 Из-за отсутствия возможности ортогонального движения, непревращённый слон может достигнуть только примерно половины полей доски.
|
 Ладья ходит на любое число свободных полей по ортогонали.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Вертикальный ходок 竪行 сюгё:| style="background:#e0e0e0;" | Горизонтальный ходок 横行 о: гё:|-
|
 Вертикальный ходок ходит на любое количество свободных клеток вперёд и назад, или
 На одно поле ортогонально влево/вправо.
|
 Горизонтальный ходок ходит на любое количество свободных клеток влево и вправо, или
 На одну клетку вперёд и назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Левая колесница 左車 сася| style="background:#e0e0e0;" | Правая колесница 右車 уся|-
|
 Левая колесница ходит на любое количество свободных клеток ортогонально вперёд, или
 На любое количество свободных клеток диагонально вперёд-влево, или
 На любое количество свободных клеток диагонально назад-вправо, или
 На одну клетку назад.
|
 Правая колесница ходит на любое количество свободных клеток ортогонально вперёд, или
 На любое количество свободных клеток диагонально вперёд-вправо, или
 На любое количество свободных клеток диагонально назад-влево, или
 На одну клетку назад.
|-
| style="background:#e0e0e0;" | Горизонтальный летун 横飛 о: хи| style="background:#e0e0e0;" | Пешка 歩兵 фухё:|-
|
 Горизонтальный летун может ходить на любое количество свободных клеток ортогонально влево/вправо, или
 На одну клетку по диагонали.
|
 Пешка ходит только на одно поле, прямо вперёд.
|}
</center>

 Шах и мат 
Когда игрок делает ход с нападением на короля (или императора, или принца) противника, такой ход называется шахом. Если последний король, император или принц получает шах, защиты от которого нет, такой ход называется матом и является окончанием партии.

Игрок не может давать вечный шах или вечно преследовать вражеские фигуры.

 Конец игры 
Игрок захвативший короля оппонента (или императора, если он превращён) или принца (если король пал) побеждает. На практике это случается редко; чаще игрок сдаётся заранее, когда видит, что королю грозит неминуемый мат.

Игрок, сделавший ход не по правилам, моментально проигрывает (в дружеских партиях это правило обычно не применяется).

Другая возможность закончить игру — это повторение ходов (сэннититэ). Если одна и та же позиция повторяется четыре раза, то партия заканчивается вничью (однако вечный шах запрещён).

 Игровая нотация 
Применяемая с конца XX века в Европе нотация сёги, использующая латиницу, была создана англичанином Джорджем Ходжесом в 1976 году. Она основана на алгебраической шахматной нотации, но отличается от неё в некоторых деталях. Были созданы и варианты этой нотации для разных вариантов сёги, в том числе и для мака дай дай сёги.

Пример записи хода: P-8g.

Первая буква в ней обозначает ходящую фигуру (см. выше).
Превращённые фигуры имеют знак + перед буквой: например, +OM для горной ведьмы (превращённой старой обезьяны). Обозначение поля, на которое идёт фигура, следует за символом хода: - для обычного хода или x для хода со взятием фигуры оппонента. Следующее за этим знаком определение поля содержит номер колонки поля и букву в нижнем регистре, определяющую ряд. Например 1a это верхний правый угол (глядя со стороны чёрных), а 19s — левый нижний угол. (Этот метод записи полей был взят из японской нотации, с заменой иероглифических цифр на латинские буквы. Например, 2c это 2三 в японской нотации.)

Если лев захватывает фигуру своим особым ходом без передвижения (игуи), вместо конечного поля движения льва (совпадающего с начальным) записывается поле берущейся фигуры с символом '!'. Если произошло двойное или тройное взятие, то оно добавляется после первого.

Если ход был сделан с превращением фигуры, то к концу записи хода добавляется знак +. В случае взятия без превращения добавляется знак =. Например CSx7c= означает, что кошачий меч захватил фигуру на поле 7c без превращения.

В случая неоднозначности вышеупомянутой записи, для устранения этой неоднозначности после обозначения фигуры в запись хода добавляется поле, с которого ею был сделан ход.

Ходы нумеруются как в шахматах.

 Хисигата сёги 
Сён Хюмби создал вариант мака дай дай сёги, названный «хисигата сёги», для такой же доски 19x19. Он был мотивирован критикой о слишком большой длительности партии и малой возможности проявить себя многим интересным фигурам. Единственное различие — в начальной расстановке фигур, которая значительно сближает стороны и оставляет свободное пространство по краям доски. Хюмби, также, рекомендует для учебного короля правила хода более слабого западного варианта (как ферзь).

 Начальная расстановка 
В расстановке хисигата сёги противоборствующие армии разделяет только один ряд. Он обозначен чёрной тенью на диаграмме внизу.

 Современные усилия по возрождению 
Имеются небольшие попытки возродить мака дай дай сёги в Японии, с некоторыми изменениями правил, аналогичным описанию яростного порождения (лев + львиная собака) в SZ и SSZ. Единорог и феникс могут превращаться в льва и ферзя соответственно, как в тю сёги. Превращение осталось необходимым при захвате, но захват дэва и духа невежества не ведёт к превращению в учебного короля или буддийского духа. Только захват превращённых форм этих фигур ведёт к этому результату. Слепой медведь стал ходить на одну клетку в любом направлении, кроме как прямо вперёд или назад, а свободный медведь утратил способность к прыжку по диагонали вперёд.

 Примечание о фигурах с конфликтующими описаниями 
Вышеприведённые описания взяты (через перевод из Английской Википедии) из Японской Википедии, которая ссылается на источники эпохи Эдо: «диаграммы сёги»  (SZ), «диаграммы сё сёги»  (SSZ) и «диаграммы шести вариантов сёги»  (SRZ). Первые два дают похожие описания игры, но третий отличается для многих фигур, которых нет в меньших вариантах сёги.

 Примечания 

 См. также 
 Варианты сёги
 Ва сёги
 Тю сёги
 Хэйан дай сёги
 Дай сёги
 Тэндзику сёги
 Дай дай сёги
 Тай сёги
 Тайкёку сёги

 Ссылки 
 Maka Dai Dai Shogi на The Chess Variant Pages''
 Shogi Net
 history.chess/Maka dai dai shogi
 YouTube Maka Dai Dai Shogi Video
 Hishigata shogi
 «Shogi variants» — игровая программа Стива Эванса, в которой есть и мака дай дай сёги (однако сама программа играет слабо).

Варианты сёги
Настольные игры по алфавиту